Little Dorrit (La Petite Dorrit) est le titre original d'un
roman de Charles Dickens (1855-1857).

Adaptations 
Cinéma
 Little Dorrit, film américain sorti en 1913
 La Petite Dorrit, film britannique réalisé par  et sorti en 1987

 Télévision
 La Petite Dorrit, série télévisée britannique diffusée sur BBC One en 2008